Goethestraße 21 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Goethestraße 21 in Aschaffenburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Aschaffenburg
 Goethestraße 21 in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Südstadt (A–K)
 Goethestraße 21 in Bozen, siehe Liste der Baudenkmäler in Bozen
 Goethestraße 21 in Gießen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in der Gießener Gesamtanlage IX
 Goethestraße 21 in Dömitz, siehe Liste der Baudenkmale in Dömitz
 Goethestraße 21 in Herford, siehe Liste der Baudenkmäler in Herford
 Goethestraße 21 in Magdeburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Stadtfeld Ost
 Goethestraße 21 (Mönchengladbach)
 Goethestraße 21 in Nürnberg, siehe Liste der Baudenkmäler im Nürnberger Stadtteil Gärten hinter der Veste
 Goethestraße 21 in Quedlinburg, siehe Goethestraße 4a, 6, 6a, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 (Gernrode)
 Goethestraße 19/21 in Radebeul, siehe Einfamilien-Doppelhaus Müller/Seifert
 Goethestraße 21 in Rehna, siehe Liste der Baudenkmale in Rehna
 Goethestraße 21 in Rostock, siehe Liste der Baudenkmale in Rostock
 Goethestraße 21 in Schwerte, siehe Liste der Baudenkmäler in Schwerte
 Goethestraße 21 in Zeitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Zeitz